

Astronomia
 4466 Abai – asteroide della fascia principale

Geografia
 Abai – antica città greca della Focide
 Abaí – centro abitato del Paraguay nel dipartimento di Caazapá
 Abai – denominazione alternativa del Nilo Azzurro